

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайтов GRIN, ITIS и NCBI.
 Русские названия видов даны по книгам «Флора СССР» и «Деревья и кустарники СССР» (см. раздел Литература).
 Знаком × отмечены роды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , гибрид ломоноса цельнолистного и ломоноса жгучего

B

C

D 
 
 
 , гибрид ломоноса цельнолистного и ломоноса виорна
 
 , гибрид ломоноса цельнолистного и ломоноса Жакмана

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T 
 
 
 
 
  Клематис тройчатолистный

U

V

W

Примечания

Литература 
 
 

Ломонос